Rossas (Arouca), een plaats in de Portugese gemeente Arouca
 Rossas (Vieira do Minho), een plaats in de Portugese gemeente Vieira do Minho